Schutz steht für:

 Herstellung oder Aufrechterhaltung von Sicherheit
 Schutz (Eifel), Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Mount Schutz, Berg in der Antarktik

Schutz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Herman Schutz (1894–1964), US-amerikanischer Romanist, Provenzalist und Mediävist
 Anton Schutz (1894–1977), deutsch-US-amerikanischer Künstler, Autor und Verleger, siehe Anton Schütz (Künstler)
 Bernard Schutz (* 1946), US-amerikanischer Physiker
 Buddy Schutz (1914–2007), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jakob Schutz (1918–2013), Schweizer Politiker (FDP)
 J. W. Schutz (eigentlich Joseph Willard Schutz) (1912–1984), US-amerikanischer Diplomat und SF-Autor
 Maurice Schutz (1866–1955), französischer Schauspieler und Veteran des heimischen Kinos
 Peter Werner Schutz (1930–2017), deutsch-amerikanischer Manager, Vorstandsvorsitzender
 Robert Rudolph Schutz (1915–?), US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer
 Roger Schutz (1915–2005), Schweizer Geistlicher, siehe Frère Roger
 William Schutz (1925–2002), US-amerikanischer Psychologe

Siehe auch:

 Schütz (Begriffsklärung)